Фи́лип Ку́ба (; 29 декабря 1976, Острава, ЧССР) — бывший чешский хоккеист, защитник, чемпион мира 2001 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года. Всего за карьеру в сборной и клубах провел 1166 игр, набрал 423 очка (94 шайбы + 329 передач).

Клубная карьера 
Куба был выбран «Флоридой Пантерз» в 8-м раунде Драфта НХЛ 1995 года под общим 192-м номером. Тот сезон он провёл за молодёжную команду ХК «Витковице». После драфта он остался в Чехии ещё на один сезон, который провёл за основной состав команды.

В первых четырёх сезонах после переезда за океан он в основном играл в низших североамериканских лигах, проведя за это время всего 18 игр в НХЛ и набрав 7 очков (1+6). 16 марта 2000 года был обменян в «Калгари Флэймз» на Роки Томпсона, а позже «Калгари» обменяли его в «Миннесоту Уайлд» на выбор на драфте.

В первом сезоне за «Миннесоту» Куба набрал 30 очков (9+21) в 75 играх. В сезоне 2002-03 «Уайлд» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, а Куба в первом для себя плей-офф НХЛ набрал 8 очков (3+5) в 18 играх, что стало его личным рекордом. На момент ухода из «Миннесоты» был лидером по количеству очков среди всех защитников, выступавших за этот клуб — 132 очка (33+99) в 357 играх. Позже этот рекорд побил Брент Бёрнс. Во время выступлений за «Уайлд» дважды назначался капитаном — в ноябре 2001 и ноябре 2005 годов. Участвовал в Матче всех звёзд НХЛ 2004 года  вместе с одноклубником Дуэйном Ролосоном.

1 июля 2006 года подписал контракт с «Тампа Бэй Лайтнинг» на правах свободного агента. В «Тампе» провёл два сезона, после чего был обменян в «Оттаву Сенаторз» вместе с Александром Пикаром и первым раундом драфта на защитника Андрея Месароша.

25 октября 2008 года в матче против «Торонто Мейпл Лифс» Куба побил рекорд НХЛ среди защитников, набирая как минимум одно очко в каждом из первых 8 матчей сезона. Прежний рекорд принадлежал Брэду Парку, он набирал очки в 7 матчах.

1 июля 2012 года Куба вернулся в «Флориду Пантерз» — команду, которой был выбран на драфте НХЛ 1995 года, подписав двухлетний контракт на 8 мл. долларов. После окончания сезона 2012/2013 завершил свою карьеру.

Статистика

Международная карьера 

Куба дебютировал за сборную Чехии в 2001 году, в этом же году стал чемпионом мира. Также становился бронзовым призером Олимпийских игр 2006. На чемпионатах мира и Олимпийских играх провёл 36 игр, в которых набрал 10 очков (3+7). Всего за сборную Чехии провел 43 игры, набрал 16 очков (9+7).

Статистика

Достижения 

 Чемпион мира 2001 года
 Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года
 Участник Матча всех звёзд НХЛ 2004 года

Ссылки 

 
 
 Куба, Филип - статистика на eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»